Tupu bezeichnet 

 eine Filmserie, siehe  Tupu – Das wilde Mädchen aus dem Central Park
 ein  Längen- und Flächenmaß, siehe Tupu (Einheit)